Баба Параска:
 Баба Параска — персонаж произведений Ивана Нечуй-Левицкого;
 Королюк, Прасковья Васильевна — украинская политическая активистка.